Достонбе́к Гайратович (До́ни) Исла́мов (род. 18 декабря 1985, Ташкент), более известный как MC Doni и DONI, — российский и узбекский рэпер, бывший артист лейбла Black Star.

Биография 
Родился 18 декабря 1985 года в Ташкенте (Узбекистан).

В детстве и юности жил в городе Фергана, занимался боксом.

По рассказам самого Дони, увлёкся рэпом он благодаря другу — продавцу музыкальных кассет, однажды включившему ему песню «Forgot About Dre» в исполнении Доктора Дре и Эминема. Дальше Дони ознакомился с творчеством и других рэперов. В частности, на него произвёл впечатление альбом 50 Cent’а 2003 года Get Rich or Die Tryin’.

Желая связать свою жизнь с музыкой, стал подрабатывать диджеем на дискотеках. Следил за работой других диджеев, набирался опыта.

Затем поехал в Москву, где поначалу жил без регистрации. Работал строителем, охранником, уборщиком.

Постепенно оброс знакомствами в музыкальной/клубной среде и начал работать клубным MC. В московском клубе «Гараж», где он выступал, его заметили представители лейбла Black Star Inc. и предложили войти в состав команды рэпера Тимати в качестве бэк-MC. Дони согласился.

Я работал MC в московских клубах, в одном из них часто отдыхали бывшие артисты лейбла, мы довольно часто виделись. В один прекрасный день они мне позвонили и сказали, что хотят пригласить к себе в команду. На встрече мы поговорили на отвлеченные личные темы, и все, так я и начал работать.

Было это в 2014 году.

Потом лейбл предложил ему попробовать себя в качестве сольного исполнителя. Пилотный трек Дони, озаглавленный «Борода» и задуманный в качестве «гимна всех бородачей», вышел в июне и взорвал интернет.

В том же году Дони снялся в небольшой роли в снятом по сценарию Тимати короткометражном фильме «Капсула».

2015 
В 2015 году Дони записывает с эстрадной певицей Натали песню «Ты такой». Песня поднялась на очень высокие места в различных хит-парадах, а клип к ней набрал на «Ютюбе» 100 миллионов просмотров, установив рекорд русскоязычного сегмента этого хостинга.

2016—2019

2020 
В начале 2020 года Дони покинул лейбл Black Star Inc..

Дискография

Альбомы

Синглы и избранные песни

Участие в релизах других исполнителей

Видеография

Премии и номинации

Примечания 

Рэперы России
Исполнители Black Star Inc.